Antonio Ricciardi (generale)
Antonio Ricciardi (poeta)